Аксаитовский сельсовет — муниципальное образование в Татышлинском районе Башкортостана.

Административный центр — село Аксаитово.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Фатхетдинов, Салават Закиевич (род. 10 января 1960) — популярный эстрадный певец, Заслуженный артист Республики Татарстан (1991), Народный артист Республики Татарстан (1995), Заслуженный артист Российской Федерации (2005), Заслуженный артист Республики Башкортостан (2010).

Примечания 

Муниципальные образования Татышлинского района
Сельские поселения Башкортостана